Bills Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

* Bills Hill (Connecticut)
 Bills Hill (Kalifornien)

Siehe auch:
 Bills Mountain
 Bills Peak